Pitangueiras (Guarujá) — praia no município de Guarujá, estado de São Paulo
 Praia das Pitangueiras (Rio de Janeiro) — praia no município de Rio de Janeiro

Ver também 
 Pitangueira

Desambiguações de topônimos